SXO – optymalizacja doświadczenia użytkownika (ang. Search Experience Optimization) – techniki z zakresu SEO i e-marketingu
 SXO – kod lotniska IATA – kod lotniska cywilnego IATA w São Félix do Araguaia (Brazylia)
 SXO – Squadron Executive Officer
 sxo – kod ISO 639-3 z języka Sorothaptic